ГУ ГВФ / МГА СССР Авиационные происшествия ГУ ГВФ / МГА СССР

Аэрофлот—Российские авиалинииАвиационные происшествия Аэрофлота (Российские авиалинии)